Ophelion - ógörög képzőművész
 Ophelion - görög orvos
 Ophelion - görög komédiaköltő